Lisów ist Name folgender polnischer Orte:
 Lisów (Elbląg), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Elbląg
 Lisów (Morawica), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Morawica
 Lisów (Wojciechowice), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Wojciechowice
 Lisów (Skołyszyn), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Skołyszyn
 Lisów (Słubice) (Leißow), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Słubice
 Lisów (Lubartów), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Lubartów
 Lisów (Jedlińsk), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Jedlińsk
 Lisów (Promna), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Promna
 Lisów (Milicz), Siedlung in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Milicz
 Lisów (Herby) (Lissau), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Herby